Saint Andrew Parish kan vara flera platser:

Saint Andrew Parish, Dominica
Saint Andrew Parish, Grenada
Saint Andrew Parish, Jamaica
Saint Andrew Parish, Saint Vincent och Grenadinerna
Saint Andrew Parish, Trinidad och Tobago
Saint Andrews Parish, Kanada